Сан Мартин Буенависта има више значења:

 Сан Мартин Буенависта (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Мартин Буенависта (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Мартин Буенависта (Сан Педро Јолос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику